Vaino ou Väinö sont des patronymes et prénoms pouvant désigner:

Patronyme
Anton Vaïno (né en 1972), diplomate et homme politique russe
 (né en 1992), joueur estonien de basket-ball
Karl Vaino (1923-2022), homme politique soviéto-estonien

Prénom
Väinö Blomstedt (1871-1947), peintre et graphiste finlandais
Väinö Bremer (1899-1964), pentathlonien finlandais
Väinö Hämäläinen (1876-1940), artiste-peintre finlandais
Väinö Hannikainen (1900-1960), compositeur et harpiste finlandais
Väinö Heikkilä (1888-1943), athlète finlandais en cross-country
Väinö Huhtala (1935-2016), fondeur finlandais
Väinö Kajander (1893-1978), lutteur gréco-romain finlandais
Väinö Kamppuri (1891-1972), artiste peintre finlandais
Väinö Korhonen (1926-2018), pentathlonien finlandais
Väinö Koskela (1921-2016), athlète finlandais spécialiste du fond
Väinö Kunnas (1896-1929), artiste peintre finlandais
Väinö Liikkanen (1903-1957), fondeur finlandais
Väinö Markkanen (né en 1929), tireur sportif finlandais
Väinö Myllyrinne (1909-1963), finlandais, teneur du record de l'homme le plus grand du monde
Väinö Kajander (1891-1945), compositeur finlandais
Väinö Siikaniemi (1887-1932), athlète finlandais en lancer du javelot
Väinö Sipilä (1897-1987), athlète marathonien finlandais
Väinö Suvivuo (1917-1985), athlète finlandais
Väinö Tanner (1881-1966), homme d'État et premier ministre de Finlande
Väinö Vähäkallio (1886-1959), architecte finlandais

Voir aussi
(2096) Väinö, astéroïde de la ceinture principale
Prix Väinö Linna, prix littéraire finlandais
Väinö Paunu, société de transport en commun de Tampere, Finlande

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom